Francisca de Braganza (en portugués, Francisca de Bragança; Río de Janeiro, 2 de agosto de 1824-París, 27 de marzo de 1898) fue la cuarta hija del emperador Pedro I de Brasil y de su primera esposa, María Leopoldina, archiduquesa de Austria.

Infancia y educación 
Nacida en el Palacio de San Cristóbal (Río de Janeiro), Francisca creció junto a sus hermanos, Pedro, Paula, y Genara María. Su nombre fue elegido por su padre como un homenaje al río San Francisco en Minas Gerais.

Francisca perdió a su madre con menos de tres años de edad. A los siete años, vio a su padre, su madrastra, Amelia de Beauharnais, y su hermana mayor, la futura María II de Portugal, partir hacia Lisboa. La princesa se crio en la educación muy rigurosa.

Matrimonio 
En 1837, Francisco de Orleans, príncipe de Joinville, llegó a Brasil de camino a la isla de Santa Elena para buscar los restos de Napoleón Bonaparte y llevarlos de vuelta a Francia. Durante su escala, fue recibido por el emperador Pedro II y se reunió con su hermana, la joven princesa Francisca.

Francisco, un almirante, fue el tercer hijo del rey Luis Felipe I de Francia y de María Amelia de Borbón-Dos Sicilias. Regresó a Brasil el 1843, casándose con la princesa el 1 de mayo de ese mismo año. La pareja viajó a Francia a bordo de la fragata La Belle Poule.

La dote de Francisca fue de un millón de francos e incluyó 25 millas cuadradas de tierra en la provincia brasileña de Santa Catarina, en la margen izquierda del río Cachoeira, donde actualmente está la ciudad de Joinville. Sin embargo, las tierras deseadas por la corona de Francia estaban muy lejos, cerca de la Guayana francesa.

La vida en Europa 

En Francia, Francisca pronto se convirtió en una de las princesas reales más populares. Era conocida como La Belle Françoise. Se hizo amiga de una mujer de la nobleza brasileña casada con un noble francés, la condesa de Barral.

En 1848 se abolió la monarquía en Francia, y los Orleans se vieron obligados al exilio. Dotada de un gran espíritu de lucha, Francisca negoció con los republicanos la salida de su familia del país. Partió al exilio y mantuvo una intensa correspondencia con su hermano en Brasil.

Debido a dificultades financieras, los príncipes de Joinville tuvieron que negociar la tierra de Santa Catarina con la Compañía de Colonización Alemana, propiedad del senador Christian Mathias Schroeder, acaudalado hombre de negocios y propietario de algunos barcos. Así nació la Colonia Francisca, más tarde renombrado Joinville, en la actualidad la ciudad más grande en el estado de Santa Catarina.

Cariñosamente apodada como Mana Chica por Pedro II, Francisca abogó por medidas fuertes en contra del crecimiento del republicanismo en Brasil.

En 1864, envió los príncipes Gastón de Orleans, conde de Eu, y Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha, a Brasil, donde se casarían con sus dos sobrinas, Isabel de Brasil y Leopoldina de Braganza, respectivamente.

Descendencia 
 Francisca (1844-1925), casada con Roberto de Orleans, duque de Chartres.
 Pedro (1845-1919), duque de Penthièvre. Nunca se casó pero tuvo hijos ilegítimos.

Distinciones honoríficas 
Brasileñas

 Dama gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur ().
 Dama gran cruz de la Orden Imperial de la Rosa (Imperio del Brasil).

Extranjeras

 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Río de Janeiro
Infantes de Portugal
Casa de Braganza
Dinastía de Orleans
Nobles de Brasil del siglo XIX
Nobles de Portugal del siglo XIX
Nobles francesas del siglo XIX
Casa Imperial de Brasil
Princesas de Brasil
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidos en París